My 80's est une compilation de la chanteuse Jeanne Mas regroupant ses plus grands succès des années 1980 dans des versions rares étrangères et remixées (Toute première fois, En rouge et noir...), ainsi que des titres moins connus des années 1990 (C'est pas normal, Dors bien Margot, Shakespeare).

Titres

C'est pas normal (A) (J. Mas / J. Still) 5:24
 remixé par Deise Mikhail
C'est pas normal (B) (J. Mas / J. Still) 4:29
 remixé par Deise Mikhail
C'est pas normal (C) (J. Mas / J. Still) 6:00
 remixé par Deise Mikhail
Into the night (R. Musumarra / R. Zaneli / D. Chanter) 4:06
 version anglaise de Toute première fois remixée par Jose Lunar
Cuore di vento (J. Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 4:40
 version italienne de Toute première fois
Toute première fois (Remix) (J. Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 7:00
Sauvez-moi (Remix) (J. Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 5:26
 remixé par Thierry Durbet
Johnny Johnny (Remix) (J. Mas / R. Musumarra) 3:30
 remixé par Stéphane Durand
Johnny Johnny (Spanish version) (J. Mas / R. Musumarra / adapt : C. Toro) 4:11
Johnny Johnny (Remix 3) (J. Mas / R. Musumarra) 3:19
 remixé par Stéphane Durand
Johnny Johnny (Longue version) (J. Mas / R. Musumarra) 6:31
En rouge et noir (Remix) (J. Mas / M. & P. Calabrese - L. Meinardi) 6:30
 remixé par DJ Esteban
L'enfant (Remix) (J. Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 6:55
Dors bien Margot (J. Mas / M. & P. Calabrese - R. Zaneli) 4:13
Shakespeare (Remix) (J. Mas) 6:37
 remixé par Piero Calabrese

Album de Jeanne Mas
Compilation musicale sortie en 2007
Album de remix
Album publié par Edina Music